Strada statale 80 – strada statale polacca
 Strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia – strada statale italiana